Katzenlohe ist der Ortsname von

 Katzenlohe (Kutzenhausen), Ortsteil der Gemeinde Kutzenhausen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Katzenlohe (Thurnau), Ortsteil des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern